McCreadie ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew McCreadie (1870–1916), schottischer Fußballspieler
 Fergus McCreadie (* 1997), britischer Jazzmusiker
 Hugh McCreadie (1874–?), schottischer Fußballspieler
 Eddie McCreadie (* 1940), schottischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Jamielee McCreadie (* 1987), britische Biathletin

Siehe auch:
 McCready
 MacCready